Кен Реми Стефан Страндберг (; ) — норвежский футболист, защитник клуба «Салернитана».

Клубная карьера 

Страндберг родился в Люнгдале и начал свою карьеру в местной футбольной школе. В 2006 году он перешёл в «Мандальскамератене», где дебютировал за взрослую команду в возрасте 15 лет. В 2009 году Стефан подписал четырёхлетний контракт с клубом «Волеренга». Сразу же он был отдан в полугодовую аренду в «Брюне». Летом того же года Страндберг вернулся в «Волеренгу». 12 сентября в матче против «Фредрикстада» он дебютировал в Типпелиге. 5 апреля 2010 года в поединке против «Старта» забил свой дебютный гол. В 2012 году к Страннбергу проявляли интерес немецкий «Штутгарт» и английские «Дерби Каунти» и «Портсмут», но он перешёл в «Русенборг». 25 марта в матче против «Бранна» Стефан дебютировал за новый клуб. 5 августа в поединке против «Олесунна» он забил свой первый гол за «Русенборг».

7 июня 2015 года подписал контракт с «Краснодаром». Стал игроком «быков» на правах свободного агента после истечения контракта с «Русенборгом» 30 июня. 26 июля в матче против «Спартака» дебютировал в РФПЛ, заменив во втором тайме Одила Ахмедова.

Летом 2016 года на правах аренды перешёл в немецкий «Ганновер 96». 18 сентября в матче против «Арминии» дебютировал во Второй Бундеслиге.

В январе 2019 года на правах аренды перешёл в «Урал». Летом 2019 года покинул «Урал» в связи с истечением срока аренды.

Следующий сезон провёл за «Трапани» в итальянской Серии Б, в составе которого провел 12 матчей. Осенью 2020 года вернулся в «Урал». 8 июня 2021 покинул клуб.

Карьера в сборной 
Страннберг выступал за сборную страны различных возрастов. 28 мая 2010 года в товарищеском матче против сборной Венгрии Стефан дебютировал за молодёжную сборную Норвегии.

В июне 2013 года Страннберг был включен в заявку молодёжной команды на участие в молодёжном чемпионате Европе в Израиле. На турнире он был выбран капитаном команды. 11 июня в заключительном матче группового этапа против молодёжной сборной Италии реализовал пенальти, который принес его команде ничью

Статистика

Клубная

Сборная 

Итого по официальным матчам: 10 матчей / 0 голов; 4 победы, 0 ничьих, 6 поражений.

Примечания

Ссылки 
 Profile at VIF-Fotball.no

Футболисты Норвегии
Игроки сборной Норвегии по футболу
Игроки сборной Норвегии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Мандальскамератене»
Игроки ФК «Волеренга»
Игроки ФК «Брюне»
Игроки ФК «Русенборг»
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Краснодар-2»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Трапани»
Игроки ФК «Салернитана»